Валенти́н Андре́евич Про́хоров (18 сентября 1924, дер. Никольское, Тамбовская губерния — 22 июля 1983, Воронеж) — известный воронежский топонимист, историк-краевед, действительный член Географического общества СССР, радиожурналист.

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Никольское (ныне Мордовский район Тамбовской области).

Стал работать руководителем редакции «Последних известий» Воронежского государственного радио, и уже тогда стал увлекаться изучением топонимов. Сначала Прохоров собирал названия селений Воронежской области (первая книга — «Вся Воронежская земля», 1973), затем издал книгу «Надпись на карте», где кратко рассказал об истории и названиях населённых пунктов Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Белгородской областей. Он переписывался со старожилами, искал информацию в архивах, вёл картотеку.

В 1981 году вышла отдельная книга по Липецкой области — «Липецкая топонимия». Через два года В. А. Прохоров умер.

Планируется переиздание книги «Вся Воронежская земля».

Основные публикации

Библиография 
 В. А. Прохоров: указатель литературы. — Воронеж, 1988.

Примечания

Литература 
 К 80-летию Воронежского госрадио. Подвиг Валентина Прохорова // Коммуна. — 20 июля 2006
 Прохоров Валентин Андреевич // Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 2: Н—Я. — С. 132—524. — ISBN 978-5-900270-99-9
 
 
  

Персоналии:Воронеж
Краеведы России
Топонимисты